Okręty US Navy o nazwie USS  "Greenling":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym, będącym w służbie w latach 1942-1946.
 Drugi  był okrętem podwodnym, będącym w służbie w latach 1967-1994.

Greenling